Cuyahoga, fiume dell'Ohio;
contea di Cuyahoga, in Ohio;
Cuyahoga Valley National Park;
centri abitati:
Cuyahoga Falls;
Cuyahoga Heights;
USCGC Cuyahoga, nave della guardia costiera e poi della marina militare degli Stati Uniti;
Cuyahoga, canzone dei R.E.M. presente nell'album Lifes Rich Pageant.